Béquet est le patronyme de :
Étienne Béquet, écrivain français ;
Jean-Pierre Béquet, homme politique français ;
Marie Béquet de Vienne, militante sociale et franc-maçonne française ;
 Maurice Béquet, aviateur et pilote automobile français ;
Pierre Béquet, dessinateur français.

Il peut s'agir de 
 La Marianne de Béquet

Homonymie de patronyme